Crni Lug (Delnice), gradsko naselje Delnica, Hrvatska
 Crni Lug (Bosansko Grahovo, BiH), naselje u općini Bosansko Grahovo, BiH